K8, K 8  eller K-8 kan syfta på:

 K 8 – ett svenskt kavalleriförband åren 1843–2004, se Norrlands dragonregemente
 AMD K8 – en processorarkitektur som togs fram 2003 av AMD
 Schleicher K 8 – ett tyskt segelflygplan